wor; WOR
 
 WOR (AM) – amerykańska stacja radiowa z Nowego Jorku
 Wor w zakonie
 WOR – stacja kolejowa Worle
 WOR – World Ocean Review